Weismühl ist der Ortsname von

 Weismühl (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Weismühl (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern